Die Maltese Premier League 1983/84 war die 69. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum zwölften Mal der FC Valletta.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger FC Birkirkara und FC Żabbar St. Patrick die Absteiger Sliema Wanderers und Żebbuġ Rangers. Birkirkara war erstmals seit der Saison 1979/80, Żabbar erstmals seit der Saison 1972/73 wieder erstklassig.

Modus 
Zunächst wurde eine Einfachrunde ausgetragen. Anschließend spielten die ersten vier Mannschaften um die Meisterschaft und die anderen vier Mannschaften um den Klassenverbleib. In beiden Gruppen wurde noch zweimal gegeneinander gespielt. Die Ergebnisse aus der Vorrunde zwischen den beteiligten Teams wurden in die Meister- bzw. Abstiegsrunde übernommen.

Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde zwischen den beteiligten Teams wurden übernommen.

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde zwischen den beteiligten Teams wurden übernommen.

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

198384
Fußballsaison 1983/84